Balash, rei sassànida de Pèrsia 484-488
 Balash de Kirman, rei de Kirman abans del 424.
 Balash fou un príncep sassànida, fill de Papak i germà d'Ardashir I